ORA — дебютный студийный альбом британской певицы Риты Оры, записанный на лейблах Roc Nation и Columbia, и вышедший в 2012 году. Он был назван в честь фамилии певицы, но название также указывает на длительную запись альбома.

Об альбоме 
Запись альбома проходила с начала 2010 года по начало 2012 года. Певицей были привлечены такие продюсеры как will.i.am, Ester Dean, Дрейк, The-Dream, Канье Уэст и Stargate, J. Cole. На протяжении 2011 Рита выпускала видеоролики о работе над альбомом. Она сообщила, что хотела чтобы альбом звучал так, как она задумывала, а на запись диска ей дали три года: два года на разработку материала, и год на запись альбома. Рита призналась, что во время работы над пластинкой она вместе с Канье Уэстом записала множество композиций, которые по её мнению должны быть сохранены для следующего альбома.

Говоря о звучании альбома, Рита сказала, что композиции записаны в стиле поп, но так же в некоторых песнях присутствуют звуки джаза. По словам Риты, на её творчество повлияли Гвен Стефани, Эрик Клэптон и Би Би Кинг, что отражено в её альбоме.

Рита объяснила, что обложка была вдохновлена независимостью и принятием себя такой, какая она есть. На фотосессии певица работала с фотографами Gomillion и Leupold.

Синглы 
 «How We Do (Party)» была выбрана первым синглом в Америке и Новой Зеландии 20 марта 2012 года. Её написали Victor Alexander, Kelly Sheehan и Bonnie McKee. Сингл дебютировал на восьмом месте в чарте Новой Зеландии и достиг пиковой позиции на пятом месте. Он также достиг 9 места в Австралии, в американском чарте Billboard Hot 100 песня дебютировала на 96 месте, а в Великобритании песня дебютировала на 1 месте.
 «R.I.P.» выбрана вторым синглом из альбома, и первым синглом для Великобритании. Его релиз состоялся 6 мая 2012 года. Клип на песню был выпущен 4 апреля 2012. Сингл дебютировал на 1 месте в UK Singles Chart.
 Песня «Shine Ya Light» стала третьим синглом из альбома, издан в Великобритании, что было подтверждено Ритой во время интервью для Demand FM в августе 2012 года. Изначально планировалось издать «Shine Ya Light» четвёртым синглом, а третьим синглом издать песню «Radioactive», которая была издана четвёртым синглом.
 «Radioactive» издан четвёртым синглом из альбома. Съёмки видеоклипа проходили 12 ноября 2012 года, релиз видео прошёл 10 декабря 2012 года.

Промосинглы
Песня «Roc the Life» вышла 23 июля 2012 и стала рекламным синглом в Великобритании.
Прочие песни
«Young, Single & Sexy» попала в UK Singles Chart на 54 место благодаря высоким цифровым продажам. «Love and War», записанная совместно с J. Cole, попала на 193 позицию UK Singles Chart.

Список композиций

Чарты

Примечания 

Дебютные альбомы 2012 года
Альбомы Columbia Records
Альбомы Великобритании
Альбомы, спродюсированные Stargate
Альбомы Roc Nation
Альбомы, спродюсированные Грегом Кёрстином